Uluborlu (district), een Turks district in de provincie Isparta
 Uluborlu (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Uluborlu